Álom, képek, gondolatok, hangok és érzelmek összessége, amely az agyon fut át alvás közben
Álom (Leo és Fred)
Álom (Neoton-kislemez)
Álom, a Soho Party 1996-ban megjelent kislemeze
Álom, a Crystal együttes maxi CD-je
Álom (opera), 
Álom (film, 2008),